Б-586 «Кронштадт» — российская дизель-электрическая подводная лодка, заложенная на Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) для ВМФ России, второй корабль проекта 677 «Лада». Изначально планировалось, что подводная лодка войдет в состав Северного флота ВМФ России, но в начале 2020 года появилась информация о том, что она пополнит состав Тихоокеанского флота.

История строительства 
Лодка была заложена 28 июля 2005 года на Адмиралтейских верфях под заводским номером 01571.

С 2009 года строительство было заморожено по решению Минобороны РФ.

В ноябре 2011 года генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» А. Дьячков заявил, что лодки этого проекта будут модернизированы по доработанному техническому проекту (условное наименование 677Д), который будет готов в 2013 году. После чего строительство второй и третьей лодок по измененному проекту будет возобновлено.

9 июля 2013 года Министерство обороны России заключило контракт с ОАО «Адмиралтейские верфи» на достройку по откорректированному проекту 677 подводной лодки Б-586 «Кронштадт». Оснащение первых трех подлодок воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ) не будет. «Это будет серия из трех подлодок, которые не будут оснащаться ВНЭУ, установка позволяет неатомным подлодкам длительное время действовать под водой без всплытия на поверхность», — сообщил Бузаков.

Спуск на воду был запланирован на декабрь 2015 года.

В июле 2017 года был состыкован единый корпус подлодки.

20 сентября 2018 года спущена на воду. В течение 2019 года планируется провести испытания.

28 июня 2019 года пресс-служба предприятия «Адмиралтейские верфи» сообщила, что на ДЭПЛ «Кронштадт» начались швартовные испытания. Одновременно на корабле завершается наладка систем и оборудования. В это же время лодка участвовала в Военно-морском параде.

Передача флоту была запланирована на 2022 год.

Примечания

Ссылки 
 Историческая справка Б-586 «Кронштадт» проекта 677 на сайте «Русский Подплав»
 пр.677 — LADA